Belgia:
 Merlscheid – dzielnica gminy Manderfeld

Niemcy:
 Merlscheid – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Eifel Bitburg-Prüm